Янси Батлер (, род. ) — американская актриса.

Карьера 
Батлер получила первую известность благодаря ролям в недолго просуществовавших сериалах «Манн и машина» (1992) и «Дикий пляж» (1993). Её прорывом стала главная женская роль в фильме 1993 года «Трудная мишень», после чего она снялась в провальном фильме «Зона высадки», а после в ещё нескольких мелких картинах. Она вернулась на телевидение с ролью в сериале Стивена Бочко «Южный Бруклин». Шоу также было закрыто после одного сезона.

Батлер добилась наибольшей известности благодаря главной роли в сериале «Клинок ведьм», где играла роль супергероини Сары Пиццини. Сериалу предшествовал фильм 2000 года «Клинок ведьм». Она выиграла Премию «Сатурн» за лучшую женскую роль на телевидении в 2002 году. Сериал был весьма успешен в первом сезоне, но в итоге потерял аудиторию и был закрыт после второго, в 2002 году. С тех пор карьера Батлер пошла на спад и она в конце концов к 2007 году играла второстепенную роль в дневной мыльной опере «Как вращается мир», а также снималась в сделанных для телевидения низкобюджетных фильмах.

После закрытия сериала «Клинок ведьм» Батлер страдала от наркотической и алкогольной зависимостей и неоднократно попадала из-за этого на скамью подсудимых и в жёлтую прессу. В 2007 году она была арестована за вождение в нетрезвом виде.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы телевидения США
Лауреаты премии «Сатурн» лучшей телеактрисе
Киноактрисы США